Белогорский — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области. Административный центр Белогорского сельского поселения.

География 
Белогорский находится на северо-востоке Холмогорского района, на правом берегу Пинеги. Через посёлок проходит автодорога «Архангельск — Боброво — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень». К западу от Белогорского находится станция Паленьга Северной железной дороги.

Население 

В 2009 году числилось 740 чел., из них пенсионеров — 256.

Примечания

Ссылки

Карты 
 Белогорский. Публичная кадастровая карта
 Белогорский на карте Wikimapia

Населённые пункты Холмогорского района